Molekulska formula -{C6H6N4O4}- se može odnositi na:

 Nitrofural
 2,4-Dinitrofenilhidrazin